Olbramovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Olbramovice, Městys im Okres Znojmo
 Olbramovice u Votic, Gemeinde im Okres Benešov
 Olbramovice Městečko, Ortsteil von Olbramovice u Votic
 Olbramovice Ves, Ortsteil von Olbramovice u Votic